Interakcja to wzajemne oddziaływanie na siebie osób, przedmiotów lub zjawisk.

 interakcja farmakologiczna – reakcje zachodzące między substancjami leczniczymi
 interakcja (informatyka)
 interakcje międzygatunkowe – termin ekologiczny
 interakcja społeczna
 interakcja człowiek-komputer

Inne 

 Interakcja – singel Ewy Farnej

Zobacz też 
 komunikacja
 oddziaływanie